Beautiful Life (Lost Frequencies) - single van Lost Frequencies
 Beautiful Life (Armin van Buurena en Cindy Alma) - single van Armin van Buurena en Cindy Alma
 Beautiful Life (Doc Walker) - album van Doc Walker
 Beautiful Life (Guy Sebastian) - album van Guy Sebastian
 Beautiful Life (W-inds) - album van W-inds

 Beautiful Life (TV serie) - Japanse TV serie
 Beautiful Life Television - televisiezender in Taiwan